Friends in Love — двадцать второй студийный альбом американской певицы Дайон Уорвик, выпущенный в 1982 году на лейбле Arista Records. Продюсером записи стал Джей Грейдон.

Заглавный трек с альбома, записанный в дуэте с певцом Джонни Мэтисом стал хитом, достигнув 5 места в чарте Adult Contemporary. Второй сингл с альбома «For You» также пользовался успехом в данном чарте, войдя в топ-20. Альбом занял 83 место в чарте Billboard Top LPs и 33 место в чарте Top Black Albums.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 



Альбомы Дайон Уорвик
Альбомы Arista Records